Чемпионат Франции по футболу 1988/1989 — 51-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Марсель» стал чемпионом Франции в 5-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забито 900 голов. В чемпионате за победу присуждалось 3 очка.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Лилль» — «Лаваль» — 8:0
 «Монпелье» — «Лаваль» — 6:2
 «Монпелье» — «Мец» — 5:3
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Кан» — «Монако» — 0:3
 «Канн» — «ПСЖ» — 0:3
 «Мец» — «Монако» — 0:3
 «Монпелье» — «Нант» — 1:4
 «Расинг» — «Мец» — 1:4
 «Страсбур» — «Сошо» — 0:3
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Лилль» — «Лаваль» — 8:0

Интересные факты 
 Впервые в этом сезоне команды за победу получали не два очка, как раньше, а три.

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1988/1989
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1988 году
Спорт во Франции в 1989 году